Les sous-marins de classe Marlin sont une classe de sous-marin d'attaque à propulsion diesel-électrique. Il dispose d'une propulsion au diesel classique ainsi que d'un système de propulsion anaérobie.

Cette nouvelle classe de sous-marins est exclusivement développée par la société française Naval Group, anciennement connu sous le nom DCNS, après que sa coopération avec la société espagnole Navantia (auparavant Bazan, puis Izar) a pris fin, en 2010.

Liens externes 

Bateau en cours de construction
Classe de sous-marin